Brunhilda — род птиц семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae). Распространены в Африке.

Таксономия 
Род введён в 1862 году немецким ботаником-систематиком и зоологом Людвигом Райхенбахом (, 1793—1879) для чернощёкого астрильда. Родовое название от Brunhild (Брюнхильда — воинственная героиня германских и скандинавских легенд).

Ранее род рассматривался в качестве синонима рода Estrilda. Род Brunhilda был восстановлен в 2020 году на основании молекулярных филогенетических исследований.

Биология 
Зерноядные птицы, которые питаются в основном семенами трав. Также в рацион входят ягоды, цветы (в основном акации), фрукты и изредка насекомые.

Виды 
В состав рода включают два вида:

Примечания 

Роды птиц
Вьюрковые ткачики